El hiperespacio es una forma de espacio que tiene cuatro o más dimensiones. El término aparece tanto en geometría, como en la descripción informal de ciertas teorías físicas.

Hiperespacio en geometría 
La noción de hiperespacio puede concebirse como una generalización de los conceptos de espacio euclídeo de dimensión menor o igual que tres. De un modo algo somero se ejemplifica que un ente ("no curvo") con:
 0 dimensiones: corresponde al punto
 1 dimensión: a una recta.
 2 dimensiones: a un  plano
 3 dimensiones: Un espacio (de 3D, que es el espacio que podemos percibir).
 4 o más dimensiones: un (o más) hiperespacio/s. 

Naturalmente las generalizaciones curvas de los conceptos anteriores pueden verse como variedades inmersas en un espacio euclídeo de dimensión superior. Una circunferencia que es una línea curva (espacio unidimensional) puede concebirse como una figura del espacio euclídeo bidimensional. Un hiperboloide que es una superficie curva puede considerarse dentro de un espacio euclídeo tridimensional, etc.

Hiperespacio en física 
La noción de hiperespacio ha sido y es utilizada para especulaciones sobre desplazamientos superlumínicos; Stephen Hawking ejemplifica de un modo sencillo cómo se puede suponer un hiperespacio de un modo topológico: supóngase que el universo de 3D espaciales fuera como un toro (la figura es usada por Hawking solo con fines ilustrativos y se refiere a un toroide, cierta forma tridimensional), un viaje a velocidad c (como la velocidad de la luz) siguiendo el espacio (y el tiempo correlativo al mismo) dentro del toro para recorrerlo en un bucle o circuito sería más prolongado que si se tomara como atajo un hiperespacio; en la ilustración que da Hawking tal hiperespacio es representado como un trayecto (por ejemplo una recta) que sale del toro y conecta otro punto del mismo toro con menos espacio recorrido (y por ende menos tiempo, más velozmente)

En tal caso no se habría superado realmente la velocidad c sino que se habría hecho un atajo entre puntos del espacio-tiempo  usualmente muy distantes. Este ejemplo de hiperespacio es muy semejante a lo que se supone ocurre en un (actualmente hipotético) agujero de gusano.

En cuanto a Michio Kaku, este observa la función beta de Euler y considera que si se añade una quinta dimensión a las cuatro conocidas (tres espaciales y una temporal) es posible plantear la teoría de la gran unificación, en la cual, por ejemplo las ecuaciones correspondientes a la luz y a la gravedad, quedarían unidas en una teoría de tipo Kaluza-Klein. Según la teoría M tiene 11 dimensiones, según la teoría de cuerdas, tiene 10 dimensiones, y según la teoría de supercuerdas tiene 11 dimensiones.

Véase también 
 Michio Kaku
 Multiverso
 Cuarta dimensión
 Quinta dimensión
 Espacio-tiempo de Minkowski
 Universo paralelo
 Movimiento superlumínico
 Hiperespacio en ficción

Geometría
Relatividad